Saugus est un quartier de la ville américaine de Santa Clarita, dans l'État de Californie.
 Saugus est une ville américaine de l'État du Massachusetts.
 Saugus est une ville américaine de l'État du Montana.

Homonymie de localités aux États-Unis